Glur ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Glur (1842–1907), Schweizer Baumeister
 Johannes Glur (1798–1859), Schweizer Arzt und Frühsozialist
 Walter Glur (* 1943), Schweizer Politiker (SVP)